

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Gerónimo Rulli, (1992- ), est un footballeur argentin.
 Giulia Rulli, (1991-) est une joueuse italienne de basket-ball.
 Sebastián Rulli, (1975- ), est un acteur argentin de telenovelas.

Homonymie
Homonymie de patronyme